Секон, Альберик (1817—1887) — французский писатель.
  — французский композитор итальянского происхождения.
 Секон, Жан-Луи (Jean-Louis Seconds; 1742—1819) — французский публицист, член конвента, крайний монтаньяр.

См. также 
 Секунд
 Секунда (значения)

Примечания